Argentera est une commune italienne de la province de Coni
 Le mont Argentera est une montagne d'Italie
 Le massif du Mercantour-Argentera est un massif franco-italien abritant la cime ci-dessus.